Danmark Rundt 2016 (eller PostNord Danmark Rundt 2016 af sponsorårsager) var den 26. udgave af cykelløbet Danmark Rundt, og blev kørt fra den 27. juli til den 31. juli 2016. Det bestod af fem etaper fordelt på fem dage. 

Løbet var over fem etaper og startede 27 juli 2016 i Herning og sluttede søndag den 31. juli, med opløb på Frederiksberg Allé på Frederiksberg i København.

Ryttere og hold 

Deltagerlisten består af 18 hold, deraf tre UCI World Tour, syv professionelle kontinentalhold, tre danske kontinentalhold samt det danske landshold, der består af danske ryttere, hvis hold ikke stiller op i løbet.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bakkekonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Trøjernes fordeling gennem løbet

TV-dækning 

De sidste 50 kilometer af hver etape blev vist direkte på DR1, mens hele etapen kunne streames på DR.dk.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 PostNord Danmark Rundts hjemmeside